Бен Би́шоп (; ) — американский хоккеист, вратарь.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата мира 2013

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Техас Старз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Выпускники Университета Мэна
Участники матчей всех звёзд НХЛ